

Geografia 
 Ibo – una delle isole Quirimbas in Mozambico

Sigle 
  International Biology Olympiads – Olimpiadi internazionali della biologia, una delle olimpiadi scientifiche
 International Boxing Organization – federazione pugilistica internazionale

Codici 
 ibo – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua igbo

Altro 
 Ibo – popolo africano
 Lingua ibo – lingua del popolo Ibo